The Complete Picture - The Very Best of Deborah Harry and Blondie – album dei Blondie del 1991
 Andy Warhol: The Complete Picture – documentario del 2002 diretto da Chris Rodley
 The Complete Picture – video dei The Smiths del 2004